Countdown to Extinction () — пятый студийный альбом американской хэви/трэш-метал-группы Megadeth, выпущенный в 1992 году. Альбом стал самым коммерчески успешным в истории группы, разойдясь в США тиражом в два миллиона копий и получив дважды платиновый статус. Наиболее известные хиты Megadeth вышли в виде синглов с этой пластинки: «Symphony of Destruction», «Sweating Bullets», «Skin o' My Teeth» и «Foreclosure of a Dream». Countdown to Extinction номинировался на Грэмми в 1993 году в номинации «Лучшее метал исполнение» («Best Metal Performance»). Альбом получил двойную платину по итогам продаж в США, тройную платину в Канаде и золото в Австралии и Аргентине, являясь, таким образом, самым продаваемым альбомом группы.

Производство 
Альбом стал второй работой «классического» состава Megadeth: Дэйв Мастейн (вокал, гитара), Дэвид Эллефсон (бас-гитара), Марти Фридмен (гитара) и Ник Менца (ударные). Продюсерами выступили сам Мастейн и Макс Норман. Идея названия альбома принадлежит Нику Менце. На обложке релиза — старик, снимавшийся в видеоклипе Metallica «The Unforgiven» (так Мастейн пытался досаждать своим бывшим коллегам, всячески намекая на что-либо связанное с ними).

Группа изменила стиль звучания, уйдя в сторону традиционного хэви-метала, что сильно отличает этот альбом от предыдущих релизов Megadeth. В результате Countdown to Extinction оказался одним из самых коммерчески успешных альбомов в дискографии группы.

Тематика лирики 
Как и в предыдущем альбоме, Rust in Peace, многие песни в Countdown to Extinction посвящены политической и военной тематике. Например, «Symphony of Destruction» повествует о военных диктаторах, «Architecture of Aggression» концентрирует внимание на военно-промышленном комплексе, а песня «Ashes in Your Mouth» рассказывает о негативных последствиях боевых действий. Композиция «Captive Honour» посвящена тюремным заключённым, а в «Foreclosure of a Dream» поётся о взлётах и падениях политических и экономических идеологий.

Список композиций

Бонус-треки 2004 года

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Сертификации

Кавер-версии 
 Песня «Symphony of Destruction» была записана группой Arch Enemy для своего мини-альбома Dead Eyes See No Future.
 «Symphony of Destruction» была исполнена вживую группой Nightwish и эта запись вошла в состав сингла «The Siren».
 Композиция «Skin o' My Teeth» была перепета группой Kalmah в альбоме They Will Return.

Популярная культура 
Песни из Countdown to Extinction звучат в ряде компьютерных игр:
 Guitar Hero
 True Crime: Streets of LA
 WWE SmackDown! vs. Raw 2006
 FlatOut 2
 Brutal Legend
 Rocksmith

Участники записи 
Megadeth
 Дэйв Мастейн — соло/ритм-гитара, вокал
 Марти Фридмен — соло/ритм-гитара, акустическая гитара, бэк-вокал
 Дэвид Эллефсон — бас-гитара, бэк-вокал
 Ник Менца — ударные, бэк-вокал

Обложка
 Хью Сайм — арт-директор, дизайн
 Томми Стил — креативный директор
 Камерон Вонг — фотография для элементов обложки
 Крис Куффаро — фотография группы
 Джон Тэйлор Дисмукс — рендеринг логотипа

Производство
 Продюсеры Макс Норман и Дэйв Мастейн
 Звукорежиссёры и микшеры Макс Норман c Фред Келли, Мл.
 Дополнительный звукорежиссёр: Micajah Ryan

Примечания 

Альбомы Megadeth
Альбомы Capitol Records
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний